Life Itself ist der Titel folgender Filme:

 Life Itself (2014), Dokumentarfilm von Steve James
 Life Itself, Originaltitel von So ist das Leben – Life Itself, Filmdrama von Dan Fogelman (2018)